Il singolare del torneo di tennis Bahia Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Pedro Rebolledo che ha battuto in finale Julio Goes 6-3, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Ricardo Acuña (secondo turno)
 Jaime Fillol (secondo turno)
 Julio Goes (finale)

 João Soares (primo turno)
 Assente
 Assente
 Givaldo Barbosa (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bahia Open 1983